Le Lamanère, une rivière française du département Pyrénées-Orientales de la région Occitanie, affluent du Tech ;
 Lamanère, une commune française située dans le département des Pyrénées-Orientales, en région Occitanie.